Hart Open 2012 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2012 z cyklu Hart Open rozgrywany w dniach 12–18 listopada 2012 roku w Zawadzie koło Opola na kortach dywanowych w hali o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Hart Open
2012 w tenisie ziemnym
2012 w polskim sporcie